

Села 
 Лозуватка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Маловисківська міська громада (в минулому — Маловисківський район)
 Лозуватка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада